I figli del capitano Grant (Les enfants du capitaine Grant) – romanzo di Jules Verne
 I figli del capitano Grant (Les enfants du capitaine Grant) – film francese del 1913 tratto dal romanzo di Verne
 Les enfants du capitaine Grant – fumetto francese tratto dal romanzo di Verne